Die Deutsche Orchestervereinigung e.V. (DOV) ist der Berufsverband und die Gewerkschaft für Musiker in kommunalen -, Staats- und Landesorchestern, Rundfunkorchestern, -Bigbands und für Rundfunkchorsänger, freiberufliche Musiker sowie Lehrbeauftragte und Studierende an Musikhochschulen. Die 1952 gegründete Orchestergewerkschaft kooperiert mit dem Deutschen Kulturrat, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und zahlreichen anderen Verbänden und Institutionen, wie z. B. dem Deutschen Musikrat. Ihr gehören nahezu alle Mitglieder der deutschen Berufsorchester und Rundfunkchöre an, insgesamt etwa 12.800 Personen.

Die DOV handelt für ihre Mitglieder Tarifverträge mit dem Deutschen Bühnenverein (TVK – Tarifvertrag Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern, vor dem 1. Oktober 2019: Tarifvertrag für Kulturorchester) und den Rundfunkanstalten sowie einzelnen Arbeitgebern aus. Daneben ist sie auf kulturpolitischem Gebiet tätig, indem sie sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der deutschen Orchesterlandschaft und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einsetzt. Als Mitgesellschafterin der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten nimmt sie urheberrechtliche und finanzielle Interessen von über 100.000 ausübenden Künstlerinnen und Künstlern wahr. Die DOV ist Mitglied des Netzwerkes Junge Ohren, das seit 2007 Musikvermittlungsprojekte im deutschsprachigen Raum zusammenfasst.

Im Oktober 2022, 70 Jahre nach der Gründung hat sich die DOV in unisono – Deutsche Musik- und Orchestervereinigung umbenannt.

Literatur 
 Hermann Voss:  Das Tarifrecht der Mitglieder der deutschen Kulturorchester, Kulturorchestertarifordnung (TO.K) nebst Änderungen unter Berücksichtigung der Tarifverträge vom 6. Oktober 1956 und 21. September 1957 , Mainz 1957.
 Arnold Jacobshagen: Strukturwandel der Orchesterlandschaft: die Kulturorchester im wiedervereinten Deutschland, Köln 2000.
 Gerald Mertens: Orchester, Rundfunkensembles und Opernchöre. 2016 http://www.miz.org/static_de/themenportale/einfuehrungstexte_pdf/03_KonzerteMusiktheater/mertens.pdf

Weblinks 
 Deutsche Orchestervereinigung e.V.
 Die Zeit vom 16. November 2007 Beitrag nicht mehr online. Vorschlag: streichen
 Deutsche Orchester-Stiftung

Einzelnachweise 

Musikerverband (Deutschland)
Berufsverband (Deutschland)
Gewerkschaft (Deutschland)
Verein (Berlin)
Gegründet 1952